Ефи́м Никола́евич Перми́тин () — русский советский писатель и педагог, журналист.

Биография 
Сын столяра-краснодеревщика. Окончил трёхклассное городское училище. В 1913 году, экстерном сдав экзамены за учительскую семинарию, уехал в таёжный посёлок на Горный Алтай, 2 года работал учителем в сельских школах. В Первую мировую войну, окончив школу прапорщиков, командовал взводом, затем ротой разведчиков. После Февральской революции избран в полковой комитет. В середине июля 1918 года после захвата Усть-Каменогорска белогвардейским офицерско-казачим отрядом как бывший офицер Ефим Пермитин был мобилизован в 5-й Степной Сибирский стрелковый полк Семиреченского фронта на территории Рудного Алтая. В начале 1920 года ранен и взят в плен партизанским отрядом Красной армии. Проходил проверку и состоял на особом учете Семипалатинского ГВК как бывший офицер армии Колчака. Работал школьным учителем и в Усть-Каменогорском отделе народного образования.

В 1917 году в барнаульской газете «Жизнь Алтая» напечатан первый рассказ «Последний вечер», с которого, по словам писателя, началась его литературная биография. В 1923 году в Усть-Каменогорске выпускает первый в стране охотничий литературно-художественный журнал «Охотник Алтая».

В 1925 году в Новосибирске возглавил новый журнал «Охотник и пушник Сибири», в котором в 1926 году опубликована его повесть «Капкан». На алтайском материале написаны повести «Когти» (1931), «Враг» (1933), «Любовь» (1937), вошедшие позднее в значительно переработанном виде в роман «Горные орлы» (1951).

С 1931 года жил в Москве. С юных лет и до конца дней был другом будущего писателя А. М. Волкова, в частности именно Пермитин в 1930-е годы подтолкнул Волкова, в ту пору преподавателя математики, к выбору писательской стези.

В 1938 году был арестован по ложному обвинению и с 1938 по 1944 год провёл в ссылке.

В 1954 году писатель приехал на Алтай с эшелоном первоцелинников. Им он посвятил роман «Ручьи весенние». С конца 50-х работал над автобиографической трилогией «Жизнь Алексея Рокотова»: «Раннее утро» (1956), «Первая любовь» (1962), «Поэма о лесах» (1969).

Секретарь СП РСФСР с 1970 года.

До последних дней писатель не забывал Алтай. В письмах передавал «земной поклон родному Алтаюшке-батюшке», писал, что краю, изумительным его людям он посвятил всё своё творчество.

Е. Н. Пермитин умер 18 апреля 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Память 

 В память о писателе названы улицы в Усть-Каменогорске и Новосибирске.
 В 1975 году издан художественный маркированный конверт, посвященный писателю.

Сочинения 
 Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1978-1980
 Пушная шкурка и уход за нею. 1926
 Капкан, М., "Федерация", 1930, 210 с.
 Когти, М., Федерация, 1931
 Враг. М., 1933
 Любовь. М., 1937
 Друзья. М., 1947
 Лесная поэма. Пенза, 1950
 Горные орлы, 1951 (перераб. изд. 1956)
 Две повести. М., 1954
 Ручьи весенние, 1955
 Жизнь Алексея Рокотова. Роман-трилогия (включает: Раннее утро, Первая любовь, Поэма о лесах), М.,1972
 Страсть, 1973
 Охотничье сердце, 1962

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1970) — за трилогию «Жизнь Алексея Рокотова»
 орден Трудового Красного Знамени (14.2.1966)

Примечания

Ссылки 
 
 Писатели и поэты Восточно-Казахстанской области Казахстана

Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Писатели-соцреалисты
Репрессированные в СССР
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Новосибирск
Персоналии:Барнаул
Писатели России XX века
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России